F84 ou F-84 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Republic F-84 Thunderjet un chasseur-bombardier américain ;
 Reina Sofía (F84), une frégate de la classe Santa María de l'Armada espagnole.

Médecine 
 Troubles envahissants du développement, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres